Die Panamerikameisterschaften 2021 im Badminton fanden vom 28. April bis zum 2. Mai 2021 in Guatemala-Stadt in Guatemala statt. Es war die 25. Austragung der Titelkämpfe.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Jason Ho-Shue (Finale)
 Brian Yang (Champion)
 Ygor Coelho (Viertelfinale)
 Kevin Cordón (Halbfinale)
 Lino Muñoz (Viertelfinale)
 B. R. Sankeerth (Halbfinale)
 Timothy Lam (Viertelfinale)
 Osleni Guerrero (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Zhang Beiwen (Champion)
 Iris Wang (Halbfinale)
 Fabiana Silva (zurückgezogen)
 Daniela Macías  (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (Finale)
 Phillip Chew / Ryan Chew (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Damendoppel

Setzliste 
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Champions)
 Daniela Macías / Dánica Nishimura (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
 Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (Champions)
 Mathew Fogarty / Isabel Zhong (2. Runde)
 Jonathan Solis / Diana Corleto Soto (Halbfinale)
 Diego Mini / Dánica Nishimura (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks
Resultate

2021
Badminton 2021
Badmintonwettbewerb in Guatemala-Stadt